Suzuki Liana
 liany

Osoby noszące imię Liana
 Liana Mesa Luaces
 Liana Ruokytė-Jonsson
 Liana Ungur